«Багато галасу з нічого» — комедія англійського письменника Вільяма Шекспіра, написана в 1598—1599 роках.

 «Багато галасу з нічого» — радянський художній фільм 1973 року.
 «Багато галасу з нічого» — британо-американський фільм 1993 року.
 «Багато галасу з нічого» — американський фільм 2012 року.
  — чилійський фільм 2016 року.